Loža (za gledatelje), odvojen prostor primjerice u kazalištu, dvorani ili stadionu.
 Loža (masoni)